M60 ou M-60 peut désigner :

Domaine militaire 
 M60 AVLB, Char du génie pontonnier américain ;
 M60 Patton, un char d'assaut américain ;
 Miassichtchev M-60 une étude de bombardier à propulsion nucléaire soviétique ;
 Saco M60, une mitrailleuse américaine.

Sciences 
Astronomie
 M60, une galaxie elliptique située dans la constellation de la Vierge.

Médecine
 Myosite, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute britannique M60, périphérique de Manchester ;
  Autoroute espagnole M-60, quatrième périphérique de Madrid ;
  Autoroute hongroise M60 reliant Budapest à Szentlőrinc ;
  Autoroute russe M60, ancien nom de la route régionale A370.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres